Діма Варварук (справжнє ім'я Варварук Дмитро Ігорович,  05.04.1998, Рожнятів, Івано-Франківська область) — український інстаграм та ютуб блогер, актор, автор пісень. 
 Шмигельська Леся Василівна, Леся Василівна Шмигельська (Варварук) — українська поетеса, член НСПУ.